Fuchshäusle ist ein Ortsname:

 Fuchshäusle (Hüttlingen), Wohnplatz der Gemeinde Hüttlingen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Fuchshäusle oder Hägeleshöfle, Einzelhof im Ortsteil Sulzbach am Kocher der Gemeinde Sulzbach-Laufen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg